Grottkau steht für: 
 Landkreis Grottkau, preußischer Landkreis in Oberschlesien 
 deutscher Name der Stadt Grodków
 Paul Grottkau (1846–1898), deutsch-amerikanischer Gewerkschafter und Journalist